Apostata (von altgriech.  apostasía, ‚Abfall‘ vom Glauben) ist der Name folgender Personen:

 Julian (Kaiser) (331/332–363), römischer Kaiser in Zeiten starker Christenverfolgung, dem Gegner nach seinem Tod diesen Beinamen gaben
 Pseudonym für Maximilian Harden (1861–1927), deutscher Publizist, Kritiker, Schauspieler und Journalist